Frans Segers (verzetsstrijder)
 Frans Segers (priester-natuurbeschermer)